Fårtoft kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Fårtoft (Sundby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sundby Sogn, Morsø Kommune
 Fårtoft (Thisted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Thisted Sogn, Thisted Kommune